Metzlers ist der Ortsname von

 Metzlers (Gestratz), Ortsteil der Gemeinde Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Metzlers (Weißensberg), Ortsteil der Gemeinde Weißensberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Siehe auch:
 Metzler